

Населені пункти та їхні частини
 Войнув — село в гміні Морди Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Войнув — село в гміні Олесниця Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Войнув — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві

Примітки